Климанов — русская фамилия.

Известные носители 
 Климанов, Анатолий Николаевич (1949—2009) — советский украинский боксëр, тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
 Климанов, Владимир Викторович (род. 1969) — российский экономист и эконом-географ, доктор экономических наук.
 Климанов, Геннадий Иванович (род. 1948) — советский футболист.
 Климанов, Евгений Прокофьевич (1923—1972) — советский чемпион мира по хоккею с мячом.
 Климанов, Егор Афанасьевич (1866—1919) — российский рабочий-революционер.
 Климанов, Иван Кириллович (1923—1993) — Герой Советского Союза.
 Климанов, Михаил Макарович (1906—1973) — Герой Социалистического Труда, директор завода элементов электровакуумных приборов «Эмитрон».

Примечания